Самуэль Лерер:
  (1915—2004) — консервативный раввин.
  (1922—2016) — немецкий еврей, выживший участник восстания в концлагере Собибор.
 Лерер, Самуэль (1914—1990) — югославский партизан, псевдоним «Войо Тодорович».

 Примечания